

Изотопы скандия — разновидности химического элемента скандия с разным количеством нейтронов в ядре. Известны изотопы скандия с массовыми числами от 39 до 61 (количество протонов 21, нейтронов от 18 до 40) и 12 ядерных изомеров.

Природный скандий является моноизотопным элементом с единственным стабильным изотопом 45Sc.

Наиболее долгоживущие искусственные изотопы 46Sc с периодом полураспада 83,8 суток, 47Sc (3,35 суток) и 48Sc (43,7 часа).

Скандий-44 
 Основная статья: 
Период полураспада 4 часа. Является источником позитронов в медицинской диагностике методом позитронно-эмиссионной томографии.

Вследствие малого периода полураспада для получения скандия-44 на месте применения существуют изотопные генераторы, заправленные химическим соединением изотопа титан-44. Образующийся в процессе распада 44Ti скандий-44 периодически вымывается химическим способом.

Таблица изотопов скандия

Пояснения к таблице 
 Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.

 Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада.

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Примечания 

Изотопы